1955 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 5 января закончена электрификация и открыто движение электросекций по участку Гучково — Новоиерусалимская Рижского направления МЖД.
 в ночь с 28 на 29 марта электровозы  и  на линии Бордо — Ирун установили абсолютный рекорд скорости среди поездов — .
 9 июля открылась Минская детская железная дорога им. К. С. Заслонова.
 B СССР на Коломенском тепловозостроительном заводе изготовлена газотурбинная установка для нового типа локомотива.

Новый подвижной состав 
 В Швеции на заводах компании Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget начался выпуск электровозов серии Rapidlok.

Персоны

Примечания